Miejscowości w USA:
 West Columbia – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 West Columbia – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria